Települések
 Verebes, település Ukrajnában, Kárpátalján, a Volóci járásban
 Verebes, Makó városrésze
 Csíkverebes, település Romániában, Hargita megyében
egyéb
 Verebes, régi magyar családnév